Avenida Simón Bolívar puede referirse a:

 Avenida Simón Bolívar en Santiago de Chile.
 Avenida Simón Bolívar en Lima, Perú.
 Avenida Simón Bolívar en París, Francia.